Восемь кораблей Королевского флота назывались или называются HMS Prince of Wales, в честь носителей титула Принц Уэльский. Ещё один запланирован:

 HMS Prince of Wales — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1765. Планировался как HMS Hibernia, но переименован до спуска на воду. Отправлен на слом в 1783.
 HMS Prince of Wales — 98-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1794; отправлен на слом в 1822.
 HMS Prince of Wales — 38-пушечный транспорт; закуплен в 1795, в списках до 1801.
 HMS Prince of Wales — наемный куттер; закуплен в 1799 в Корке. Судьба неизвестна.
 HMS Prince of Wales — 14-пушечный шлюп; спущен на воду в 1805. Судьба неизвестна.
 HMS Prince of Wales — 121-пушечный винтовой линейный корабль первого ранга; спущен на воду в 1860. Превращен в учебный корабль и переименован в HMS Britannia в 1869, блокшив в 1909, продан в 1914. Отправлен на слом в 1916.
 HMS Prince of Wales — додредноутный линкор типа Formidable; спущен на воду в 1902; продан на слом в 1920.
 HMS Prince of Wales — линкор типа King George V; спущен на воду в 1939. Потоплен японской авиацией в 1941.
 HMS Prince of Wales — второй из строящихся авианосцев типа Queen Elizabeth; планируется к вводу в строй в 2018.

См. также 
 Prince of Wales (судно) — британский транспорт заключенных Первого флота, в 1787.
 HEICS Prince of Wales (1842) — Ост-Индский войсковой транспорт, так называемого типа Blackwall frigate.